Pegoscapus är ett släkte av steklar. Pegoscapus ingår i familjen fikonsteklar.

Dottertaxa till Pegoscapus, i alfabetisk ordning 

 Pegoscapus aemulus
 Pegoscapus aerumnosus
 Pegoscapus aguilari
 Pegoscapus amabilis
 Pegoscapus ambiguus
 Pegoscapus argentinensis
 Pegoscapus assuetus
 Pegoscapus astomus
 Pegoscapus attentus
 Pegoscapus baschierii
 Pegoscapus brasiliensis
 Pegoscapus bruneri
 Pegoscapus cabrerai
 Pegoscapus clusiifolidis
 Pegoscapus danorum
 Pegoscapus elisae
 Pegoscapus estherae
 Pegoscapus flagellatus
 Pegoscapus franki
 Pegoscapus gemellus
 Pegoscapus grandii
 Pegoscapus groegeri
 Pegoscapus herrei
 Pegoscapus hoffmeyeri
 Pegoscapus insularis
 Pegoscapus jimenezi
 Pegoscapus kraussi
 Pegoscapus longiceps
 Pegoscapus lopesi
 Pegoscapus mexicanus
 Pegoscapus obscurus
 Pegoscapus philippi
 Pegoscapus piceipes
 Pegoscapus silvestrii
 Pegoscapus tomentellae
 Pegoscapus tonduzi
 Pegoscapus torresi
 Pegoscapus tristani
 Pegoscapus williamsi

Källor

Externa länkar 

Fikonsteklar
Pegoscapus